Meonitis chloranthes är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Meonitis chloranthes ingår i släktet Meonitis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
chloranthes